Тайная война — словосочетание, используемое в русском языке для обозначения скрытых действий спецслужб, разведок.

 Гражданская война в Лаосе — прозвище у некоторых американских историков.
 Секретная война (Secret War; «Тайная война») — комикс из 5 выпусков Marvel Comics.
 Secret Wars (рус. «Тайные войны») — кроссовер-серия комиксов из 12 выпусков, опубликованная издательством Marvel Comics.
 «Тайная война» () — девятый эпизод, первого сезона сериала-антологии «Любовь, смерть и роботы» 2019 года

См. также 
 Большая игра